Christian Dugardeyn dit Duga, né en 1963 à Bruxelles en Belgique, est un artiste peintre, sculpteur et dessinateur.

Biographie 

Déjà enfant, il est attiré par l'art visuel. Plus tard, il s'inscrit à la Faculté de médecine et à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et devient radiologue et artiste. Il s'exprime principalement à travers le dessin, la peinture et la sculpture. Il utilise le  pour, selon lui, exprimer ses émotions fondamentales tout en étant inconscient de la situation. Il explique que les principaux objectifs de sa démarche artistique sont la spontanéité et l'instinct, tandis qu'il expérimente de nombreuses autres voies au fil du temps. Il se dit constamment à la recherche de tout ce qui peut l'aider à comprendre un peu mieux l'être humain.

Pour lui, les expositions de Dubuffet et de Chaissac ont été à la fois un choc et une révélation majeure. Ils lui ont transmis l'un des fondements de sa démarche artistique: la spontanéité et l'instinct. Au travers de nombreuses expérimentations tant dans le type de support que dans les matériaux utilisés, il investigue l'Homme, le déstructure, le déforme jusqu'à arriver à une limite entre figuration et abstraction (figurabstraction). Selon lui, c'est en déformant les choses qu'on se rapproche le plus de la vérité.
En tant qu'auteur, il revisite un ouvrage créé et réalisé par De Visu Digital Document Design: "Atlas d'anatomie humaine revisité par DUGA Tome 1".

Parcours artistique

Expositions personnelles 
2022

 Vincent Bonduelle art contemporain: "Nature Humaine" par Duga novembre 2022, Lille Château Cheneau, Braine l'Alleud, décembre 2022

2021

 Respiration / Galerie " Les Ecuries" - Waterloo, Belgique

Expositions collectives 
2016

 Rollebeek Gallery juin-juillet 2016

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel
 Instagram
 DUGA, artiste, reportage de Benjamin Benarouche

Peintre belge du XXe siècle
Peintre belge du XXIe siècle
Sculpteur belge du XXIe siècle
Naissance en août 1963
Naissance à Schaerbeek